Serie A 1981 – stagione del campionato italiano di baseball
 Serie A 1981 – stagione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie A 1981 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A 1981 – stagione del campionato ecuadoriano di calcio maschile
 Serie A 1981-1982 – stagione del campionato italiano di calcio maschile